

Toponymes

Suisse 
Dans le canton de Vaud :
 Mézery, localité et ancienne commune ayant formé Jouxtens-Mézery à la suite de fusion de communes ;
 Mézery-près-Donneloye, localité et ancienne commune ayant formé Donneloye à la suite de fusion de communes.